Световен доклад за щастието () е ежегоден доклад, публикуван от подразделение на ООН за намиране на решения за стабилно развитие (Мрежа на ООН за решения за устойчиво развитие). Той съдържа статии и класиране на националното щастие въз основа на оценките на респондентите за собствения им живот. От анкетираните се иска да помислят за степента на тяхната удовлетвореност, като най-добрият възможен живот за тях е 10, а най-лошият възможен живот е 0. Те са помолени да оценят собствения си текущ живот по скалата от 0 до 10. Класацията е от национално представителни извадки., които докладът свързва също и с различни жизнени фактори. 

Към март 2019 г. Финландия се класира за втора поредна година като най-щастливата страна в света.

История 
През юли 2011 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, в която призовава страните, които са членки на ООН, да оценят щастието на своите хора и да го използват като ориентир в държавната политика. След това на 2 април 2012 г. се провежда първото заседание на високо равнище на ООН, озаглавено „Щастие и благополучие: определяне на нова икономическа парадигма“, председателствана от министър-председателя Джигме Тинлей от Бутан, първата и единствената страна в света, която официално е приела като основен показател за развитие брутно национално щастие вместо брутен вътрешен продукт.
.

Първият световен доклад за щастието е публикуван на 1 април 2012 г. като основополагащ текст за срещата. Той привлича международното внимание като първото глобално изследване на щастието в света. . Докладът очертава принципите на световното щастие, причините за щастието и бедността, както и последствията, които са описани в тематичните изследвания. През септември 2013 г. във втория световен доклад за щастието се предлага първият международен преглед и от този момент нататък докладът се публикува всяка година. . Докладът използва данни от проучвания от института Галъп. Докладите са достъпни за разглеждане на уебсайта на World Happiness Report.

Теми на годишния доклад 
Световните доклади за щастието бяха издадени през 2012, 2013, 2015, 2016 (актуализация), 2017 и 2018 г. В допълнение към класирането на държавите и нивата на благополучие, всеки доклад има автори, допринасящи най-вече за дадена тема. Данните, използвани за класиране на страните във всеки доклад, са изготвени от световната анкета на Галъп , както и от други източници, като Световното проучване на ценностите, в някои от докладите. Световната анкета на Галъп  измерва с основни въпроси 14 области:

Анализът на промените в щастието от 2008 – 2015 г. показва най-голям напредък за държавата Того, която се изкачва със 17 места в общото класиране от 2015 г. Най-големият губещ е Венецуела с 2,2 пункта. Пет от седемте глави на доклада се занимават главно с миграцията, както е обобщено в глава 1. Докладът изследва щастливостта на тези мигранти и техните приемни общности, както и на тези в провинцията или в страната на произход както за местните, така и за международните мигранти. Резултатите са като цяло положителни. Може би най-поразителният извод от целия доклад е, че класирането на страните според щастието на имигрантското им население е почти същото, както за останалата част от населението. Класацията на щастливите имигранти се основава на пълния обхват на данните на Галъп от 2005 до 2017 г., достатъчни, за да има 117 страни с повече от 100 респондента имигранти. Десетте най-щастливи страни в общото класиране също съставляват десет от първите единадесет места в класацията на имигрантското щастие. Финландия е на върха на двете ранглисти в този доклад с най-щастливите имигранти и най-щастливото население като цяло. Докато сближаването с местните нива на щастие е доста бързо, то не е пълно, тъй като има ефект на отпечатък, основан на щастието във всяка страна на произход. Този ефект варира от 10 % до 25 %. Този ефект на отпечатъка обяснява защо щастливостта на имигрантите е по-малка от тази на местните жители в най-щастливите страни, като същевременно е по-голяма в най-малко щастливите страни.

Рейтинг на страните 
Използвани са шест фактора за оценка на националното щастие: БВП на глава от населението, социална подкрепа, продължителност на живота, свобода на гражданите самостоятелно да вземат жизненоважни решения, щедрост и отношение към корупцията. Всеки фактор се оценява по 10-степенна скала. Всяка страна също се сравнява с хипотетична страна, наречена „Антиутопия“. Антиутопията представлява най-ниските национални средни стойности за всяка ключова променлива и заедно с остатъчната грешка се използва като еталон за регресия.

2015 
1. Швейцария
2. Исландия
3. Дания
...
134. България

2016 
1. Дания
2. Швейцария
3. Исландия
4. Норвегия 
5. Финландия 
6. Канада
7. Холандия
8. Нова Зеландия
9. Австралия и
10. Швеция
...
13. САЩ
...
23. Великобритания...
...
32. Франция
...
50. Италия
...
129. България ,

2017

2018

2019

Източници

Вижте също 
 Международен индекс на щастието
 Брутно национално щастие

Външни препратки 
 Официална страница на „World Happiness Report“
 Sustainable Development Solutions Network
 Инфографика

Устойчиво развитие